Il doppio maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Victor Hănescu e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare. In finale David Marrero e Fernando Verdasco hanno battuto Marcel Granollers e Marc López per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  František Čermák /  Filip Polášek (semifinale)
  Santiago González /  Christopher Kas (primo turno)

  Eric Butorac /  Bruno Soares (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Juan Sebastián Cabal (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
ATP World Tour 2012